Антон Быков (род. , Алма-Ата, Казахская ССР, СССР) — казахстанский профессиональный баскетболист. Играет на позиции центрового. Выступает за баскетбольный клуб «Тобол».

Карьера 
Воспитанник алматинского баскетбола. В 2010 году Быков перешёл из алматинского ЦСКА в «Капшагай». В 2016 году Быков подписал контракт с «Тоболом», стал капитаном клуба.

Достижения 
  Бронзовый призёр Казахстана: 2015/2016
  Серебряный призёр Кубка Казахстана: 2014, 2016
  Бронзовый призёр Кубка Казахстана: 2015
  Чемпион Высшей лиги Казахстана: 2009/2010, 2011/2012
 Лучший тяжёлый форвард Кубка Казахстана 2016

Статистика

Ссылки 
 Статистика игрока на сайте basketball.realgm.com
 Профиль на сайте nbf.sportcms.ru 

Баскетболисты Казахстана
Игроки БК «Капшагай»
Игроки БК «Тобол»
Игроки БК ЦСКА Алма-Ата